Жужа Надь ():
 Надь, Жужа (гимнастка) (род. 1951)
 Надь, Жужа (легкоатлетка) (род. 1940, в замужестве Сабо)

Сюзанна (Жужанна) Надь ():
 Надь, Жужанна (фигуристка) (род. 1986)
 Надь, Сюзанна (футболистка) (род. 1961, в замужестве Ковач)